Антье Крог (; род. , , ЮАС) — южноафриканская писательница,  и , пишет на африкаанс и английском языке.

Биография 
Из образованной, литературной семьи африканеров, росла на ферме. В 1973 году окончила Университет Свободного государства, в 1976 — Университет Претории. Выпускала независимый ежемесячник Die Suid-Afrikaan, работала как радио-корреспондент South African Broadcasting Corporation.

Творчество 
Дебютировала как поэтесса, впоследствии выступала как прозаик и журналистка, драматург и переводчик, автор книг для детей.

Произведения

Поэзия 
 Dogter van Jefta/ Дочь Иеффая (1970)
 Januarie-suite/ Январская сюита (1972)
 Beminde Antarktika/ Любимая Антарктика (1974)
 Mannin/ Из мужского ребра (1974)
 Otters in Bronslaai/ Выдры в кресс-салате (1981)
 Jerusalemgangers/ Паломники в Иерусалим (1985)
 Lady Anne (1989)
 Gedigte 1989—1995/ Стихи 1989—1995 (1995)
 Kleur kom nooit alleen nie/ Цвет никогда не бывает один (2000)
 Down to my last skin (2000)
 Met woorde soos met kerse/ Слова словно свечи (2002)
 The stars say tsau (2004)
 Body bereft (2006)

Проза 
 Relaas van 'n Moord/ Ретрансляция убийства (1995)
 Country of my Skull/ Земля у меня под черепом (1998)
 A Change of Tongue/ Смена языка (2003)
 There was this goat/ Вот кто стал козлом отпущения (2009, в соавторстве)
 Begging to be Black/ Прося прощения за то, что белый (2010)

Драматургия 
 Waarom is dié wat voor toyi-toyi altyd so vet?/ Почему эти танцоры тои-тои у подъезда всегда такие толстые? (1999)

Публикации на русском языке 
 Стихи в переводе Светланы Захаровой

Крог и кино 
Наиболее известное произведение Антье Крог, художественно-документальная книга «Земля у меня под черепом» была экранизирована Джоном Бурманом (см.: ; в главных ролях — Жюльет Бинош и Сэмюэл Л. Джексон), фильм был номинирован на Золотого медведя Берлинского МКФ.

Признание 
Критика называет Антье Крог «Пабло Нерудой Южной Африки». Премия Эжена Маре и многие другие национальные премии. Почетный доктор нескольких университетов Южной Африки.

Ссылки 
 Персональный сайт
 Биография, библиография
 Биография
 На сайте университета Западной Капской провинции

Писатели ЮАР
Писатели XX века
Писатели XXI века
Драматурги ЮАР
Драматурги XX века
Драматурги XXI века
Переводчики ЮАР
Переводчики XX века
Переводчики XXI века
Английские писатели
Английские поэты
Многоязычные писатели
Почётные доктора Университета Фри-Стейт
Почётные доктора Стелленбосского университета